Elan kan syfta på:

 Elan – en slovensk skidtillverkare
  Elan plc – ett irländskt läkemedelsföretag
 Lotus Elan – en sportbilsmodell från brittiska Lotus
 Lotus Elan SE – en sportbilsmodell från brittiska Lotus
 Elan:oots – en karaktär i webbserien The Order of the Stick